

Гута-Нова — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Гута-Нова — село в гміні Гарасюкі Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Гута-Нова — село в гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства